Inwolucja (od łac. involution-, involutio, od involvere, „zawinąć, owinąć”, od in- i volvere, „zwinąć”; spokr. ze staroang. wealwian, „zwinąć” i gr. eilyein, „zwinąć, owinąć”) – wyraz oznaczający jeden z następujących terminów:
 inwolucja – właściwość funkcji w matematyce,
 inwolucja – zmniejszanie się organu,
 inwolucja – wpuklenie blastodermy w rozwoju embrionalnym,
 inwolucja – zaburzenie przebiegu warstw osadowych spowodowane zamarzaniem i odmarzaniem, 
 Inwolucja ekosystemu – jedna z faz przekształcania ekosystemu naturalnego.